Manolo est un surnom masculin espagnol dérivé de .

Personnalités 
 Manuel Martínez Hugué, dit Manolo (1872-1945), artiste catalan.
 Manuel Rodríguez Alfonso (1947), dit Manolo, footballeur espagnol.
 José Manuel Martínez Toral (1960), dit Manolo, footballeur espagnol.
 Manuel Sánchez Delgado (1965), dit Manolo, footballeur espagnol.

 Personnalités prénommées Manolo : .

Cinéma 
 Manolo (El año de las luces), un film de Fernando Trueba sorti en 1986.

Articles connexes 
 Majo, Manolito, Manolín

Prénom espagnol